Лэйн (, , ) — фамилия. Известные носители:

 Лэйн, Альфред (1891—1965) — американский стрелок, олимпийский чемпион.
 Лэйн, Бертон (1912—1997) — американский композитор и либреттист.
 Лэйн, Горд (род. 1953) — канадский хоккеист, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Айлендерс» (1980—1983).
 Лэйн, Гэри (род. 1964) — английский и австралийский шахматист.
 Денни Лэйн (род. 1944) — английский музыкант.
 Лэйн, Джеймс (1833—1907) — американский профессор и генерал.
 Лэйн, Джени (1964—2011) — американский музыкант.
 Лэйн, Джон (род. 1949) — британский фигурист.
 Лэйн, Диллон (род. 1993) — американский актёр.
 Лэйн, Дэвид (1938—2007) — американский неонацист.
 Лэйн, Кики (род. 1992) — американская актриса.
 Лэйн, Лорен (род. 1961) — американская актриса и профессор театрального отделения университета штата Техас.
 Лэйн, Пирс (род. 1958) — австралийский пианист.
 Лэйн, Пола (род. 1986) — английская актриса.
 Фрэнки Лэйн (1913—2007) — итальяно-американский эстрадный исполнитель.
 Лэйн, Харриет (1830—1903) — племянница президента Джеймса Бьюкенена и Первая леди США с 1857 по 1861 год.
 Чарли Лэйн (род. 1984) — американская порноактриса и модель.
 Чейси Лэйн (род. 1971) — американская порноактриса.
 Лэйн, Эварт (род. 1958) — гренадский коммунистический политик и военный.
 Лэйн, Элиша (род. 1972) — американская журналистка.
 Лэйн-Джойнт, Уильям (1855—1921) — британский стрелок, серебряный призёр Олимпийских игр в Лондоне.

См. также 
 Лейн
 Лэйнг